Wansford – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Wansford – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)